Achille Van Acker – politico belga
 Drew Van Acker – attore e modello statunitense
 Laurens van den Acker – designer olandese